Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Engelse club Chelsea FC hebben getraind vanaf 1905 tot op heden.

Trainers

Chelsea
Chelsea FC
Trainers